

Patronyme 

 Aisling Blake (1981-), joueuse de squash irlandaise ;
 
 Amanda Blake (1929-1989), actrice américaine ;
 Andrew Blake (né en 1947), réalisateur américain ;
 Andrew Blake (né en 1956), mathématicien et informaticien américain ;
Anna Blake Mezquida (1883-1965), femme de lettres et journaliste américaine ;
 
 Arthur « Blind » Blake (1893-1933), guitariste et chanteur de blues ;
 Bobby Blake (né en 1957), acteur américain ;
 Casey Blake (né en 1973), joueur de baseball américain ;
 Charlotte Blake (1885-1979), pianiste et compositrice américaine de musique ragtime ;
 Darcy Blake (né en 1988), footballeur international gallois ;
 Edith Blake (1846-1926), botaniste irlandaise ;
 Edward Blake (1833-1912), président du Conseil privé du Canada en 1877-1878 ;
 Elinore Blake (1965-) chanteuse américaine ;
 Emmet Reid Blake (1908-), ornithologue ;
 Eric Blake (1979-), coureur de fond américain ;
 
 Israel Blake Cantero (né en 1967), entraîneur cubain de football ;
 J. André Blake (1944-2001), maître en taekwon-Do ;
 
 Jeremy Blake (1971-2007), peintre américain ;
 
 Joaquín Blake y Joyes (1759-1827), officier espagnol ;
 Judith Blake (1953-), femme politique britannique ;
 Larry J. Blake (1914-1982), acteur américain ;|
 Lillie Devereux Blake (1833-1913), suffragette militante et écrivaine américaine ;
 Norman Blake (né en 1938),  guitariste et auteur-compositeur-interprète américain ;
 Oliver Blake (1905-1992), acteur américain ;
 Olivia Blake (1990-), femme politique britannique ;
 Pamela Blake (1915-2009), actrice américaine ;
 Perry Blake (1970-), artiste irlandais ;
 
 Rachael Blake (1971-), actrice australienne ;
 Ran Blake (1935-), pianiste américain ;
 
 Rockwell Blake (1951-), ténor américain ;
 Seamus Blake (1970-), saxophoniste canadien ;
 Sidney Fay Blake (1892-1959), botaniste américain ;
 Stanley Thatcher Blake (1910-1974), botaniste australien ;
 Stephanie Blake (1968-), femme de lettres américaine ;
 Steve Blake (1980-), joueur américain de basket-ball ;
 Steven Blake Crowder (1987-), acteur, humoriste et animateur américain ;
 Tim Blake Nelson (1964-), acteur, réalisateur, scénariste, producteur et monteur américain ;
 Toe Blake (1912-1995), ancien joueur des Canadiens de Montréal ;
 Willa McCord Blake Eslick (1878-1961), femme politique américaine ;
 William Blake (1757-1827), peintre et poète romantique anglais ;
 Yvonne Blake (1938-2018), costumière espagnole d'origine britannique ;
 Yohan Blake (né en 1989), athlète jamaïcain.

Prénom

Titre 
 Perry Blake est le premier album du chanteur irlandais Perry Blake, sorti en 1998.
 , film documentaire canadien de Bill Mason, sorti en 1969.

Personnages de fiction 
 Alex Blake, personnage d'Esprits criminels
 Francis Blake, personnage de bande dessinée dans Les Aventures de Blake et Mortimer d'Edgar P. Jacobs.
 Bellamy Blake est un personnage de la série The 100, joué par Bob Morley.
 Octavia Blake est un personnage de la série The 100, jouée par Marie Avgeropoulos.
Blake Belladonna, personnage dans RWBY.

Musique 
 Blake est un groupe de stoner rock.
 Blake est un quatuor de musique classique.

Toponymie 

 Rivière Blake, dans la ville de Rouyn-Noranda, dans la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
 Plateau de Blake, plateau continental de l'Océan Atlantique, situé au large du sud-est des États-Unis.

Informatique 
  et , des fonctions de hachage cryptographique.

Patronyme anglais
Prénom masculin
Prénom américain